Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Hubert (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Hubert de Liège, évêque de Tongres et de Maastricht au , populaire dans la région des Ardennes, belge et française. Plusieurs localités portent également le nom de 'Saint-Hubert' dont une importante ville dans l'Ardenne belge.

Rue Saint-Hubert, à Bois-d'Haine
 Rue Saint-Hubert, à Bruxelles
 Place Saint-Hubert, à Couvin
 Rue Saint-Hubert, à Dave (Namur)
 Rue Saint-Hubert (Sint Hubertusstraat), à Deinze
 Rue Saint-Hubert (Sint Hubertusstraat), à Hasselt
 Rue Saint-Hubert (Sint Hubertusstraat), à Hoeselt
 Rue Saint-Hubert, à Liège
 Rue Saint-Hubert (Sint Hubertusstraat), à Louvain
 Rue Saint-Hubert (Sint Hubertusstraat), à Oplinter
 Place Saint-Hubert, à Pepinster
 Rue Saint-Hubert, à Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Saint-Hubert (Saint Hubert Avenue), à East York (Toronto) [ON]
 Avenue Saint-Hubert (Saint Hubert Avenue), à Trenton [ON]
 Rue Saint-Hubert, à Montréal

Rue Saint-Hubert, à Bouzonville
 Place Saint-Hubert, à Lille
 Rue Saint-Hubert, à Montpellier
 Rue Saint-Hubert, à Paris

Avenue Saint-Hubert (Saint Hubert Avenue), à Andover

Voir aussi 
 
 
 

Hubert